Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di , ovvero circa . A quest'ordine di grandezza l'espansione dell'universo diventa apprezzabile.

Distanze minori di 1026 m

  —  — Distanza dalla radiazione cosmica di fondo; raggio dell'universo osservabile.
  —  — Diametro dell'universo osservabile; distanze maggiori sono attualmente prive di qualsiasi significato fisico.
  —  — orizzonte cosmologico degli eventi: la più grande distanza co-movente da cui la luce potrà mai raggiungere l'osservatore in qualsiasi momento futuro.
 Oltre  — larghezza dell'universo intero.

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Cosmologia (astronomia)
+26